Blackheath kan syfta på följande platser:

Australien 

 Blackheath, New South Wales, New South Wales, City of Blue Mountains, 
 Blackheath, Victoria – en ort i Horsham, Victoria, Australien

Storbritannien 

 Blackheath, London, stadsdel, 
 Blackheath, West Midlands, ort i Sandwell, West Midlands, England, 

Robotskapade Australienförgreningar